Гануше́вський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ганушевський Михайло Михайлович (1880–1962) — галицький громадський діяч, кооператор, греко-католицький священик.
 Ганушевський Степан Михайлович (1917–1996) — бандурист.